Dolok Parmonangan (Bandar Huluan), een plaats in Indonesië
Dolok Parmonangan (Dolok Panribuan), een plaats in Indonesië